Pasiphaë (Grieks: Πασιφάη, Pasipháē) is een figuur uit de Griekse mythologie. Zij is de dochter van Helios en Perseis, en de vrouw van koning Minos van Kreta. Hun kinderen waren Glaukos, Androgeos, Phaidra en Ariadne. 

Toen Minos de vergissing beging de god Poseidon te beledigen, bewerkte Poseidon dat Pasiphaë een grote begeerte ontwikkelde voor een witte stier. Zij liet Daedalus een houten koe ontwerpen, waarin zij zich verschool en op die manier gemeenschap kon hebben met de stier. Hieruit werd de Minotaurus geboren, een mensfiguur met de kop van een stier.

Stamboom 

Pasiphae